Carl Fletcher (ur. 1971) – kanadyjski piłkarz
 Carl Fletcher (ur. 1980) – walijski piłkarz